Marko Djurić (ur. 20 lutego 1983 w Sarajewie) – bośniacki koszykarz, występujący na pozycjach silnego skrzydłowego lub środkowego. 

Przez wiele lat reprezentował barwy Kotwicy Kołobrzeg.

Od października 2011 posiada także polski paszport.

Osiągnięcia 
 Drużynowe
 Półfinalista ligi bośniackiej (2003)
 Półfinalista ligi szwedzkiej (2007, 2009, 2010)
 Uczestnik międzynarodowych rozgrywek Eurocup (2003/2004)

Statystyki

Przypisy

Bibliografia 
 Profil na realgm.com
 Statystyki zawodnika
 Profil na plk.pl
 Profil na rozgrywki.pzkosz.pl

Linki zewnętrzne 
  
 Profil na eurobasket.com 

Bośniaccy koszykarze
Polscy koszykarze
Koszykarze Noteci Inowrocław
Koszykarze Kotwicy Kołobrzeg
Koszykarze Pierników Toruń
Koszykarze PBC Lukoil Academic
Koszykarze Solna Vikings
Ludzie urodzeni w Sarajewie
Urodzeni w 1983